La Ville qui n'existait pas, roman de science-fiction pour la jeunesse de Philippe Ébly, paru en 1975
 La Ville qui n'existait pas, album de bande-dessinée fantastique paru en 1977, sur un scénario de Pierre Christin et des dessins de d'Enki Bilal